Das Herreneinzel der Australasian Championships 1921 war ein Tenniswettbewerb in Perth.

Vorjahressieger war Pat O’Hara Wood. Das Finale gewann Rhys Gemmell mit 7:5, 6:1 und 6:4 gegen Alf Hedeman. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1921